Норвегия принимала участие в конкурсе песни Евровидение 2011 в Дюссельдорфе, Германия. Участник был выбран ежегодным конкурсом Melodi Grand Prix, организованный каналом NRK.

Melodi Grand Prix 2011 
В 2010 году NRK объявил сроки подачи заявок на участие в Melodi Grand Prix. Все желающие могли подать заявку до 15 сентября 2010 года. Ограничений по национальности исполнителя NRK не установил. В августе 2010 года NRK объявил предварительные даты и места проведения полуфиналов, второго шанса и финала конкурса. Первый полуфинал состоялся 15 января в городе Брекстад, Эрланн. Второй полуфинал состоялся неделю спустя 22 января в Флурё, третий полуфинал в Шиене 29 января 2011 года. Второй шанс был проведён в городе Сарпсборг 5 февраля 2011 года. Финал конкурса Melodi Grand Prix 2011 прошёл в Oslo Spektrum в Осло.
12 октября NRK объявил, что 700 песен было получено от различных исполнителей. 21 из них были выбраны для участия в трёх полуфиналах конкурса, каждый из которых содержал в себе 7 исполнителей. 22 ноября 2010 года NRK объявил первых 9 участников, а 29 ноября был оглашён полный список участников.

Расписание

Полуфиналы

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Третий полуфинал

Второй шанс

Финал

Голосование

На конкурсе Евровидение 
Представлявшая Норвегию Стелла Мванги выступала в первом полуфинале 10 мая 2011 года после представительницы Польши Магдалены Тул и перед исполнительницей из Албании Аурелой Гаче. Будучи одним из фаворитов всего конкурса, Стелла не прошла в финал, заняв лишь 17 место с 30 баллами.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2011»